Supercopa de España 2010 avgjordes i två matcher mellan Sevilla FC och FC Barcelona. Sevilla FC vann Copa del Rey 2009/2010 och FC Barcelona vann La Liga 2009/2010. FC Barcelona vann turneringen.

Första mötet

Andra mötet 

2010
2010 i Spanien
Fotbollsåret 2010